Andreas Scheuer (1974– ), Duits politicus
Michel Scheuer (1927–2015), Duits kanovaarder
René Scheuer (1962– ), voormalig voetballer uit Luxemburg
Tine Scheuer-Larsen (1966– ), voormalig tennisspeelster uit Denemarken

Luxemburgse achternaam
Duitse achternaam